Richard Johnson – scrittore inglese
 Richard Mentor Johnson – politico statunitense
 Richard Johnson (1927-2015) – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico inglese
 Richard Lewis Johnson detto Rich (1946-1994) – cestista statunitense
 Rick Johnson (n. 1961) – ex giocatore di football e poi attore e regista statunitense 

Richard Johnson detto Dick – attore statunitense